est un mot anglais signifiant « cinglés ». Il peut faire référence à :

Fiction 

Bonkers D. Bobcat, un personnage de Disney Television Animation adapté en série télévisée.
Bonkers.
He's Bonkers.
et en jeu vidéo
Bonkers (jeu vidéo) sur Mega Drive en 1994.
Disney's Bonkers sur Super Nintendo.

Musique 

 , série de compilations de musiques happy hardcore et UK hardcore ;

 , chanson de Dizzee Rascal et Armand Van Helden présente sur l'album Tongue n' Cheek sorti le .